Goelag, in de Sovjet-Unie de overheidsdienst die verantwoordelijk was voor straf- en werkkampen
 De Goelag Archipel, een boek van de Russische schrijver Aleksandr Solzjenitsyn